Spordany Juvenil é um clube de futebol da Andorra. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1996/97.

Clubes de futebol da Andorra